HDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yampa Valley Regional di Hayden/Steamboat Springs, Colorado) (Stati Uniti d'America)
 hdn – codice ISO 639-3 della lingua haida settentrionale